

Мезень — річка в Республіці Комі і Архангельській області Росії, що впадає до Білого моря
 Мезень — місто, районний центр, Архангельська область
 Мезень — присілок, Білохолуницький район, Кіровська область